«Трілбі» (Трільбі) — роман Джорджа дю Мор'є (1894).
 «Трілбі» (Трільбі) — роман Шарля Нодьє (1822).
 «Трілбі» — балет за романом Ш. Нодьє.
 «Трілбі» — британський німий фільм 1914 року за романом Дж. дю Мор'є.
 «Трілбі» — сторожовий корабель американських ВМС.

Див. також 
 Трилбі — тип капелюха із заломом на наголовку.
 Трилбі — місто у штаті Флорида, назване на честь роману Дж. дю Мор'є.